Rada států může být:
 Sněmovna států – horní komora indického parlamentu
 Rada států Baltského moře – politická organizace pro mezinárodní spolupráci v oblasti Baltského moře